Prinzipal (von lat.  ‚Erster‘, ‚Vornehmster‘) steht für:

das Prinzipal:
 Prinzipal (Orgel), wichtiges Orgelregister
 Prinzipal (Computersicherheit), Begriff der Informationssicherheit

der Prinzipal:
 Stimmführer einer Instrumentengruppe; siehe Stimmführer (Orchester)
 Arbeitgeber eines Handlungsgehilfen (im Handelsgesetzbuch noch übliche Bezeichnung)
 selbstständiger Theaterleiter
 Prinzipal (Rebsorte), Weißweinsorte
 Auftraggeber in der Prinzipal-Agent-Theorie

Siehe auch:

 Principal
 Princeps
 Prinzipat (Begriffsklärung)